bł. Piotr Acotanto (1115–ok. 1187) – włoski zakonnik
 bł. Piotr z Castelnau (zm. 1208) – francuski duchowny, legat papieski, męczennik
 bł. Piotr z Sassoferrato (zm. 1231) – włoski franciszkanin, męczennik
 bł. Piotr (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Piotr ze Sieny (zm. 1289) – włoski tercjarz franciszkański, mistyk
 bł. Piotr Gambacorta (1355–1435) – włoski pustelnik
 bł. Piotr z Città di Castello (1390–1445) – włoski dominikanin
 bł. Piotr Geremia (1399–1452) – włoski dominikanin
 bł. Piotr Berno (1552–1583) – jezuita, męczennik, ofiara prześladowań antykatolickich w Indiach
 bł. Piotr od Wniebowzięcia (zm. 1617) − hiszpański franciszkanin, męczennik 
 bł. Piotr Paweł Navarro (1560–1622) − jezuita, męczennik
 bł. Piotr Casani (1572–1647) – włoski pijar
 bł. Piotr od św. Katarzyny Vazquez (1590–1624) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Piotr Rinshei (1588–1626) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Piotr O’Higgins (1602–1642) – irlandzki dominikanin, męczennik
 bł. Piotr od św. Marii (1610–1627) – japoński dominikanin, męczennik
 bł. Piotr Vigne (1670–1740) – francuski lazarysta, założyciel Sióstr Najświętszego Sakramentu
 bł. Piotr Gauguin (1725–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Jan Garrigues (1725–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Guérin du Rocher (1731–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Piotr Won Si-jang (1732–1793) – koreański męczennik
 bł. Piotr Ludwik de la Rochefoucauld (1744–1792) – francuski biskup, męczennik
 bł. Piotr Ludwik Gervais (1753–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Adrian Toulorge (1757–1793) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Jakub Maria Vitalis (1759–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Ploquin (1762–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Franciszek Jamet (1762–1845) – francuski ksiądz
 bł. Piotr Jo Yong-sam (zm. 1801) – koreański męczennik
 bł. Piotr Choe Pil-je (1770-1801) – koreański męczennik
 bł. Piotr Jo Suk (1787–1819) – koreański męczennik
 bł. Piotr Bonhomme (1803–1861) – francuski duchowny, założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Kalwarii
 bł. Piotr Donders (1809–1887) – holenderski redemptorysta, misjonarz
 bł. Piotr Friedhofen (1819–1860) – niemiecki zakonnik, założyciel Zgromadzenia Braci Miłosierdzia Maryi Wspomożycielki
 bł. Piotr Soler (1827–1860) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Piotr Bonilli (1841–1935) – włoski ksiądz, założyciel Sióstr Najświętszej Rodziny w Spoleto
 bł. Piotr Romero Espejo (1871–1938) – hiszpański redemptorysta, męczennik
 bł. Piotr Mas Ginestar (Piotr z Benisy) (1876–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Piotr Ruiz de los Paños y Ángel (1881–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Gelabert Amer (1887–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Piotr de Asúa Mendía (1890–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Werhun (1890–1957) – prałat greckokatolicki, męczennik
 bł. Piotr Ibanez Alonso (1892–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Piotr Maria Ramírez Ramos (1899–1948) – kolumbijski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Jerzy Frassati (1901–1925) – włoski tercjarz dominikański
 bł. Piotr Martret Moles (1901–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Vega Ponce (1902–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Piotr Tarrés Claret (1905–1950) – hiszpański ksiądz
 bł. Piotr Dańkowski (1908–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Piotr Rivera Rivera (1912–1936) – hiszpański franciszkanin konwentualny, męczennik
 bł. Piotr To Rot (1912–1945) – katechista z Nowej Gwinei, męczennik
 bł. Piotr Luis Luis (1914–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Piotr Claverie (1938/1939–1996) – biskup Oranu, męczennik

Zobacz też 
 Święty Piotr (ujednoznacznienie)